Tersjanka (ukrainisch und russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tersjanka (Saporischschja, Nowomykolajiwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Siedlungsgemeinde Nowomykolajiwka
 Tersjanka (Saporischschja, Mychajlo-Lukaschewe), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Siedlungsgemeinde Mychajlo-Lukaschewe